Das J P O’Brien Merseyside Professional 1994, auch Merseyside Professional Championship 1994, war ein professionelles Snookerturnier ohne Einfluss auf die Snookerweltrangliste (Non-ranking-Turnier), das vom 15. bis 19. Juni 1994 im Liverpool Billiards & Snooker Club von George Scott in Liverpool ausgetragen wurde. Sieger wurde der Engländer Dean Reynolds, der im Finale seinen Landsmann Jason Ferguson besiegte. Das höchste Break war ein 116er von Turniersieger Reynolds.

Preisgeld 
Das Turnier wurde von dem Unternehmen J P O’Brien gesponsert. Insgesamt wurden nur 1.670 Pfund Sterling an Preisgeldern ausgeschüttet, davon 700 £ an den Turniersieger.

Turnierverlauf 
Als Non-ranking-Turnier stand das Merseyside Professional theoretisch allen Profispielern offen, praktisch verzichteten aber durch das geringe Preisgeld und den fehlenden Einfluss auf die Weltrangliste vor allem Spieler der Weltspitze auf eine Teilnahme. Somit bestand das Teilnehmerfeld vorrangig aus niedriger platzierten Spielern, auch vereinzelter Amateure. Das Turnier wurde im K.-o.-System im Modus Best of 9 Frames ausgetragen. Die Ergebnisse des Turnieres sind nur ab einschließlich des Achtelfinals bekannt.

Century Breaks 
Soweit bekannt, spielte Dean Reynolds im Verlaufe des Turnieres zwei Century Breaks, ein 116er und ein 104er. Weitere Breaks von genau oder über hundert Punkten wurden nicht gespielt.

Einzelnachweise 

1994
Snookerveranstaltung 1994